Povrch má více významů:

 ve fyzice – ohraničení nějakého tělesa
 Volný povrch – hladina kapaliny
 Povrch Země
 Povrch Merkuru
 Povrch Venuše
 Povrch Měsíce
 Povrch Marsu
 v geometrii – součet obsahů všech ploch, které geometrické těleso ohraničují (též označováno jako vnější plocha)

Externí odkazy